Круги на полях () или агроглифы (; ; «агро» + «глифы») — геоглифы; геометрические рисунки в виде колец, кругов и других фигур, образованные на полях с помощью полёгших растений. Самым ранним упоминанием считается брошюра «Дьявол-косарь» 1678 года.

Круги могут быть как небольшими, так и очень крупными, целиком различимыми лишь с высоты птичьего полёта или с самолёта. Агроглифы особенно привлекли общественное внимание в 1970—1980 годах, когда их в большом количестве обнаруживали на юге Великобритании.

Существуют различные гипотезы о возникновении кругов на полях: от тривиальных (круги являются делом рук человека) до альтернативных (микросмерч, шаровые молнии, произведения инопланетян и другие).

Критики указывают на отсутствие фактов, подтверждающих или опровергающих эти гипотезы, их внутреннюю противоречивость, несоответствие принципу «Бритвы Оккама» и современным научным представлениям.

Среди возможных причин возникновения агроглифов стоит отметить деятельность термитов, смерчи и следы древних каменных сооружений.

Изучает круги на полях цереология (геоглифология) — исследовательское направление, тяготеющее к области псевдонаучности, которое занимается геоглифами и изображениями неизвестного происхождения.

Описание 
Современные (после 1990-х) фигуры обычно представляют собой достаточно большие (сотни метров в размерах) и сложные (до сотен элементов) пиктограммы. На них могут быть изображены животные, символы различных культур, математические уравнения, изображения вроде спирали ДНК или паутины, или же просто узор без очевидных значений. Ряд символов легко понятны (например: Инь-ян или стилизованное изображение стрекозы), для ряда других существуют различные варианты объяснений.

При этом встречаются фигуры на полях двух типов. Близкое изучение показывает, что во многих случаях колосья в фигурах на полях примяты (погнуты) и закручены, но не сломаны.

Закрутка может быть в любую сторону, и зачастую в одной и той же фигуре встречается закрутка как по, так и против часовой стрелки, иногда в одном и том же круге могут быть слои, закрученные в противоположные стороны, при этом наблюдаемые фигуры на полях геометрически очень точны.

Явление встречается во многих (порядка 40) странах мира. К 2008 году насчитывается уже более 9000 сообщений о кругах на полях, 90 % которых поступило из Англии.

Более половины всех зарегистрированных фигур попадает в 50-километровую зону вокруг Эйвбери — древнего мегалитического сооружения.

В других случаях фигуры на полях имеют явные признаки создания их человеком при помощи довольно простых приспособлений и инструментов. Отличительные признаки таких фигур: поваленные колосья, напротив, сломаны; сами созданные таким образом фигуры геометрически довольно просты и сравнительно неточны.

История 
Самое раннее документальное упоминание — английская брошюра 1678 года под названием Mowing-Devil (Дьявол-косарь). Упоминания об участках с примятой пшеницей встречаются и в других источниках. (В русской сказке «Конёк-горбунок» показано подобное явление, — автору сказки были известны факты наблюдения такого явления.)

Образование первого круга современной эпохи датируется 1972 годом, — тогда в Англии два очевидца (Артур Шаттлвуд и Брюс Бонд) сидели лунной ночью на склоне холма, надеясь увидеть тот загадочный неопознанный летающий объект, сделавший этот район Англии меккой для уфологов. Но (как они рассказали) увиденное ими было несколько более необычным: в приблизительно 30 метрах они (якобы) увидели, как часть колосьев веерообразно полегла, образовав геометрически правильный круг.

Однако явление было мало распространено вплоть до конца XX века и резко приобрело известность в начале 1990-х годов. Только в 1990 году обнаружено около 500 разнообразных фигур, а в последующие годы их количество перевалило за несколько тысяч.

Будучи сначала просто кругами, фигуры всё усложнялись со временем. Современные «круги» представляют собой часто очень сложные фигуры. Например, обнаруженная 14 августа 2001 года в Уилтшире фигура имеет диаметр около 450 метров и состоит из 409 кругов.

В 1991 году британцы Дуглас Бауэр и Дэвид Чорли заявили, что они являлись самыми первыми мистификаторами — при помощи верёвки и палки с 1978 года сделали более 250 кругов на полях, положив этим начало феномену. Их работа была продолжена другими группами создателей кругов, такими как Circlemakers художника .

История изучения 
В 1686 году Профессор химии Оксфордского университета Роберт Плот написал книгу «Естественная история Стаффордширa», в которой попытался объяснить феномен фигур на полях.

Первое сообщение опубликовано в 22-м выпуске журнала Nature 29 июля 1880 года.

В 1980-х годах в Англии обнаружено около 500 колец, кругов и других геометрических фигур на полях зрелой пшеницы. На этом материале в 1986 году Пол Фуллер и Дженни Рендлз опубликовали брошюру «Загадки кругов», экземпляры которой разослали в серьёзные средства массовой информации, а затем организовали симпозиум в Лондоне.

В наше время феномен не получает сколь-либо заметного научного внимания и изучается в основном энтузиастами, что сказывается на качестве изучения феномена.

В 2001 году редакция газеты «Комсомольская правда» провела эксперимент по подделке фигур на полях, который продемонстрировал появление свидетельств «очевидцев» даже в случае, когда на самом деле ничего не было, и неспособность самодеятельных уфологов надёжно распознать подделку.

В 2018 году в российской социальной сети Вконтакте появилась группа энтузиастов, которые предлагают награду в 2 миллиона рублей тому, кто предоставит видео, в котором показано, как изготовляются круги на полях. По состоянию на январь 2021 никто не обратился за вознаграждением.

Гипотезы возникновения

Мистификация 
В сентябре 1991 года в создании кругов признались жители Великобритании Дэвид Чорли и Дуглас Бауэр. По их словам, первый узор они сделали в 1978 году, вдохновившись фотографиями дорожек, оставляемых на хлебных полях сельскохозяйственной техникой.

Группа создателей кругов на полях, основанная Джоном Ландбергом, продемонстрировала возможность изготовления почти любых фигур, в том числе аналогов тех, что признаны цереологами аутентичными.
Известен рисунок, изображающий логотип браузера Firefox, сделанный на поле группой студентов из США.

Джо Никель, старший научный сотрудник комитета по научному исследованию предположительно паранормальных явлений утверждает, что у фигур имеются все признаки подделок: они сосредоточены в Южной Англии, они становятся всё сложнее со временем (мастерство создателей растёт), создатели скрываются и остаются анонимными.

Тест-объекты для определения оптических характеристик спутниковой фотоаппаратуры 
Бытует также версия, что фигуры на полях и прочие геоглифы создавались для определения оптических характеристик фотографической аппаратуры искусственных спутников Земли. Правильные формы геоглифов (круги, прямые линии) очень удобны для оценки геометрических искажений, а расстояния между ними (единицы-десятки метров) примерно соответствуют разрешающей способности спутниковой фотоаппаратуры тех лет.

Поскольку программы по созданию фотографических ИСЗ долгие годы носили исключительно разведывательный характер и были строго засекречены, это позволяет сторонникам данной гипотезы мотивировать отсутствие официальной информации об этих объектах.

Возражения относительно данных гипотез возникновения строятся на том, что ближайшие исследования части фигур показывают некие сложные изменения в структуре растений, которые нельзя воспроизвести доступной техникой. Кроме того, в качестве контраргумента приводится указание на сложность и большие размеры части формаций, которые сложно создать за одну ночь.

Естественные причины 
Одна из гипотез предполагает, что круги создаются небольшими вихрями, которые посылают к земле сильные потоки воздуха, приминая растения. Такие вихри часто встречаются в холмистых регионах Великобритании.

Др. Теренс Меден из организации по изучению торнадо и штормов (TORRO, Уилтшир) полагает, что такие вихри имеют энергетический заряд (теория плазменного завихрения).

Частицы пыли, попавшие в крутящийся заряженный воздух, могут излучать свет, что объясняет светящиеся огни, о которых сообщают очевидцы. Так могут появляться только простые круги или кольца, и при этом по-прежнему неясно как воздушные вихри могут создавать сложные пиктограммы.

Возможно причинами возникновения кругов являются: один из видов термитов Psammotermes allocerus, вихри — микро-торнадо, фундаменты древних конструкций и подземные сооружения.

Внеземные цивилизации 
Уфологи предполагают, что наблюдаемые пиктограммы на полях — продукт творчества иного разума. Например, следы от посадки НЛО. Или же напротив — специально посланные землянам сообщения с иных планет.

Однако данная гипотеза лежит в той же плоскости, что и вопрос о существовании НЛО и иных аномальных явлений — научных подтверждений присутствия и деятельности на Земле иного разума по сей день не получено, несмотря на не до конца объяснённые случаи, например Петрозаводский феномен, а также то, что с научной точки зрения его существование во Вселенной весьма вероятно (см. Уравнение Дрейка, Парадокс Ферми).

В кинематографе 

 Худ. фильм «Знаки» (2002, США).
 В комедийно-пародийном фильме «Очень страшное кино 3» (2003, США).
 В начале 8 серии 6 сезона телесериала «Доктор Кто» Рори Уильямс и Эми Понд рисуют на поле надпись «Доктор». После этого появляется сам Доктор с выпуском газеты из будущего с заголовком «Круги на полях в Лидворде» (в этом эпизоде обыгран случай, когда фигуру на полях создают люди).
 Во 2-м сезоне 3-й серии сериала «NCIS» преступники пытаются безуспешно запутать полицию, сделав на месте преступления круги.
 Телесериал  (2007).
 Худ. фильм «Восхождение Юпитер» (2015, США).
 Док. фильм «Гениальная геометрия. Следы таинственных предков» () режиссёра Рональда Воэна , 2010).
 Док. фильм «Круги на полях» — 3-я серия из цикла «Скрытая правда», канал Viasat History (2009) (в фильме приводится точка зрения, что круги являются делом рук человека).
 Док. фильм «Необъяснимые тайны. Необъяснимые знаки на полях» (), 2003 г.
 Док. фильм «Круги на полях» из цикла «Паранормальное» (National Geographic Channel).
 Док. фильм в двух частях: Часть 1 — «Воспоминания о будущем» (1970). Часть 2 —  (1976).
 В мультфильме «Цыпленок Цыпа» круги на полях оставляют космические пришельцы в погоне за героями.
 В мультсериале «Смешарики» (эпизод «Ремонт — дело коллективное»). Лосяш наблюдает возникшие круги на полях Копатыча (причина возникновения — беготня Копатыча от газонокосилки). В серии «Думают ли о Вас на звёздах?» Ёжик то же поле использует для создания автопортрета как послания к звездам. При расследовании дела Крош держит в руке обрывок газеты с фотографиями кругов на полях.
 В 4-м сезоне мультсериала «Финес и Ферб» главные герои изучают причину массового появления фигур на полях, в парках и пустырях Денвилля.

См. также 

 Датские круговые замки
 Геоглиф
 Уфология

Примечания

Научно-популярная литература 
 Язев С. А. «Мифы минувшего века», — М: Центрполиграф, 2012, С. 261—272. ISBN 978-5-227-03238-6л

Ссылки 
 
 Бес попутал, Или художества нечистой силы?, «Вокруг света» № 2 (2617), 1992
 Англия опять пошла кругами: изучению загадочного феномена 25 лет // КП, 27 июля 2015

Мистификации
Возможный внеземной контакт
Паранормальные явления
Геоглифы